De Baureihe 118, tot 1968 bekend als E18, was een elektrische locomotief bestemd voor het personenvervoer van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (DRG). Deze locomotieven kwamen voor het personenvervoer van de Deutsche Bundesbahn (DB) en als Baureihe 218, tot 1970 bekend als E18 bestemd voor het personenvervoer van de Deutsche Reichsbahn (DR).

Geschiedenis 
In 1938 werden door AEG en Krupp verder ontwikkeld uit locomotieven met de elektrische installatie van de serie E04 en het onderstel van de serie E17. Er werden eerst twee proeflocomotieven gebouwd. Uit deze locomotieven werd later de serie E19 ontwikkeld.

Na de oorlog waren er 39 locomotieven bij de Deutsche Bundesbahn (DB) en 3 locomotieven bij de Deutsche Reichsbahn (DR). De 2 locomotieven werden in Oostenrijk door de Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) als 1018 en 1118 ingedeeld.

In jaren vijftig werden twee locomotieven (E18 054-055) door Krupp voor de Deutsche Bundesbahn (DB) gebouwd.

De E18 42 kwam in de oorlog in Oostenrijk terecht en werd vernummerd in E18 201 en later als 1118 01 ingedeeld. De andere 7 locomotieven werden als 1018 ingedeeld.

Constructie en techniek 
De locomotief heeft een stalen frame. Op het frame heeft voor en achter een loopas zonder aandrijving en daartussen vier assen met grote wielen die ieder door een elektrische motor worden aangedreven.

Nummers 
De locomotieven waren als volgt genummerd:

Literatuur 
 Taschenbuch Deutsche Elektrolokomotiven. Horst J. Obermayer. Uitgeverij Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart. ISBN 3-440-03754-1
 Josef Otto Slezak: Die Lokomotiven der Republik Österreich. Verlag Josef Otto Slezak, Wien 1970, ISBN 3-85416-075-5.
 Brian Rampp: Die Baureihe E 18. Legendäre Schnellzuglokomotiven in Deutschland und Österreich. EK-Verlag, Freiburg 2003, ISBN 3-88255-218-2.
 Dieter Bäzold, Horst J. Obermayer: Die E 18 und E 19. In: Eisenbahn-Journal Sonderausgabe IV/92. Hermann Merker Verlag, München, ISBN 3-922404-38-3.
 Andreas Braun, Florian Hofmeister: E 18. Portrait einer deutschen Schnellzuglok. Verlag Mayer, München 1979, ISBN 388563015X.
 Brian Rampp: Die E 18 im Wandel der Zeit. In: Eisenbahn-Bildarchiv. EK-Verlag, Freiburg 2004, ISBN 978-3-88255-346-8.

Foto's 

118
Baureihe 118
Baureihe 118